Мелчор Окампо има више значења:

 Мелчор Окампо (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мелчор Окампо (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мелчор Окампо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мелчор Окампо, Ел Чемисе (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мелчор Окампо (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мелчор Окампо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мелчор Окампо, Ел Требол (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мелчор Окампо (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мелчор Окампо (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мелчор Окампо, Ел Салто (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мелчор Окампо, Ел Тунал (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Мелчор Окампо (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Мелчор Окампо (Мелчор Окампо, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Мелчор Окампо, Патео (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мелчор Окампо, Кунуато (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мелчор Окампо (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мелчор Окампо, Сан Антонио де лас Уертас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мелчор Окампо, Пасо де Тијера Калијенте (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Мелчор Окампо (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мелчор Окампо (Мелчор Окампо, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мелчор Окампо (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мелчор Окампо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мелчор Окампо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Мелчор Окампо, Ранчо Нуево (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Мелчор Окампо (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мелчор Окампо (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мелчор Окампо (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мелчор Окампо (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мелчор Окампо (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мелчор Окампо (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мелчор Окампо (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мелчор Окампо, Сан Херонимо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Општина Мелчор Окампо (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мелчор Окампо (Мелчор Окампо, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику